Brooklyn bzw. USS Brooklyn war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach dem Stadtteil Brooklyn von New York City benannt wurden:

 Brooklyn (Schiff, 1859), Sloop-of-war
 USS Brooklyn (CA-3), gepanzerter Kreuzer
 USS Brooklyn (CL-40), Typschiff der Brooklyn-Klasse

Brooklyn